Джої Макдональд (,  7 лютого 1980, Пікту) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1997 року виступами за команду «Галіфакс Мусгедс» в ГЮХЛК.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 16 років, провів, захищаючи кольори команд: Детройт Ред Вінгз, Бостон Брюїнс, Нью-Йорк Айлендерс, Торонто Мейпл Ліфс, Калгарі Флеймс та «Швеннінгер». Також захищав кольори клубів АХЛ та ХЛСУ.

Загалом провів 133 матчі в НХЛ.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Швеннінгера»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Східного узбережжя‎‎
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»